En Pologne, Rudniki peut faire référence à :

Rudniki, un district de la ville de Gdańsk

voïvodie de Grande-Pologne
Rudniki, village

 voïvodie de Łódź
Rudniki, village dans la Powiat de Łęczyca
Rudniki, village dans la Powiat de Poddębice

 voïvodie de Lublin
Rudniki , un village

voïvodie de Mazovie
Rudniki dans la Powiat de Sokołów
Rudniki dans la Powiat de Wołomin

 voïvodie d'Opole
Rudniki, village et siège de la gmina de Rudniki du powiat d'Olesno.  

 voïvodie de Podlachie
Rudniki dans la Powiat de Białystok 
Rudniki dans la Powiat de Suwałki

 voïvodie de Poméranie
Rudniki dans la Powiat de Bytów
Rudniki dans la Powiat de Człuchów 
Rudniki dans la Powiat de Kwidzyn

 voïvodie de Poméranie-Occidentale
Rudniki

 voïvodie de Silésie
Rudniki dans la Gmina Koniecpol
Rudniki dans la Gmina Rędziny
Rudniki dans la Powiat de Zawiercie

 voïvodie de Sainte-Croix
Rudniki dans la Powiat de Kielce
Rudniki dans la Powiat d'Opatów 
Rudniki dans la Powiat de Staszów 

 voïvodie de Varmie-Mazurie
Rudniki